Ехидо ла Питаја има више значења:

 Ехидо ла Питаја, Санто Доминго (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо ла Питаја, Ел Клаво (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику